Alasuutari är ett efternamn, som burits av bland andra:
Juho Alasuutari (född 1990), finländsk fotbollsspelare
Pertti Alasuutari (född 1956), finländsk sociolog